Панкра́това — фамилия, женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 
 Панкратова, Валерия Евгеньевна (род. 1995) — российская футболистка.
 Панкратова, Клавдия Лукьяновна — советская летчица-истребитель, командир звена 586-го женского истребительного авиационного полка.
 Панкратова, Юлия Викторовна (род. 1977) — российский журналист, телеведущая. См. также